Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o filmie i komunikacji społecznej, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.  Laureaci olimpiady, oprócz indeksów na uczelnie wyższe, mają możliwość otrzymania akredytacji na wybrane polskie festiwale filmowe m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty czy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 poszerzenie interdyscyplinarnych kompetencji w zakresie wiedzy o filmie i nauki o komunikacji społecznej w wymiarze praktycznym,
 promocja i doskonalenie umiejętności świadomego odbioru, rozwijania i pogłębiania aktywnego współuczestnictwa w kulturze,
 pobudzenie twórczego myślenia oraz kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy,
 wspomaganie rozwoju ścieżki zawodowej młodzieży, wraz z  umożliwieniem podjęcia studiów wyższych w obszarze dyscyplin związanych z zainteresowaniami uczniów.

Etapy (od II do V edycji) 
 I etap – eliminacje szkolne, na które składa się seria 60 pytań zamkniętych. 
 II etap – zawody okręgowe, na które składa się seria 40 pytań zamkniętych, analiza i interpretacja sceny filmowej oraz plakatu, a także praca zdalna, czyli przygotowane uprzednio przez uczestnika zadanie projektowe.
 III etap – dwudniowe zawody centralne w Warszawie w Filmotece Narodowej — Instytucie Audiowizualnym, które polegają na  napisaniu pracy pisemnej o charakterze argumentacyjnym, samodzielnym przeprowadzeniu i zredagowaniu wywiadu z wylosowanym Gościem Olimpiady, a także udzieleniu odpowiedzi ustnej na dwa pytania: pierwsze z zakresu filmoznawstwa, drugie dotyczące komunikacji społecznej.

Tematy przewodnie Olimpiady 
 I edycja  (2016/17): Kino przywracające pamięć historyczną
 II edycja (2017/18): Kino wartości
 III edycja  (2018/19): Literatura na ekranie. Adaptacje i przyliterackość filmu
 IV edycja  (2019/20): Kino to (też) biznes — w tym też roku, zgodnie z ministralnym rozporządzeniem, nie odbyły się zawody finałowe, a laureaci nie zostali wyłonieni. Przy ustalaniu ewentualnych wyróżnień organizatorzy Olimpiady nie wykluczyli sugerowania się rankingiem punktowym etapu przed-centralnego.
V edycja (2020/21): Kino i twórcy patrzą w lustro. Autotematyzm i autobiografizm

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Filmoznawstwo
Filmie i komunikacji społecznej
Społeczeństwo informacyjne